Presserat steht für:

 Deutscher Presserat
 Österreichischer Presserat
 Schweizer Presserat
 Presserat (Osttimor)